Cigüeña puede referirse a:

 Cigüeña, orden y familia de aves zancudas.
 Cigüeña, cigüeña blanca (Ciconia ciconia).
 Cigüeña, nombre común de una planta forrajera.
 Cigüeña, instrumento de tortura.
 Cigüeña, arma de asedio.
 Cigüeña, máquina simple para extracción de agua.
 Cigüeñas, película de 2016.